Karel van Luxemburg (1927-1977)
 Charles van Luxemburg (2020)